Wouter Basson (ur. 1950) – południowoafrykański kardiolog, znany jako „Doktor Śmierć”
 Aribert Heim (1914–1992) – austriacki lekarz, zbrodniarz hitlerowski, znany jako „Doktor Śmierć”
 Jack Kevorkian (1928–2011) – amerykański patolog, rzecznik eutanazji, znany jako „Doktor Śmierć”
 Harold Shipman (1946–2004) – angielski lekarz domowy z Manchesteru, znany jako „Doktor Śmierć”
 Doktor Śmierć – fikcyjny superłotr z komiksów o Batmanie

Zobacz też 
 John Bodkin Adams
 Josef Mengele